Veldkwamp est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bart Veldkamp (né en 1967), patineur de vitesse néerlandais
 (1921-1990), homme politique néerlandais
 (1941-2017), botaniste néerlandais
 (né en 1975), économiste américain
 (né en 1962), auteur néerlandais de livres pour enfant

Voir aussi
Nanonycteris veldkampi, espèce de chauves-souris

Homonymie de patronyme